Wimbledon 2012 – gra podwójna dziewcząt – zawody deblowe dziewcząt, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledon. Zmagania miały miejsce pomiędzy 4 a 8 lipca na londyńskich kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Bibliografia 
 

Wimbledon 2012
Wimbledon – gra podwójna dziewcząt